Dude (Looks Like a Lady) – singolo degli Aerosmith del 1987, dall'album Permanent Vacation
 Dude – singolo di Beenie Man del 2004, dall'album Back to Basics
 The Dude (in italiano Drugo) – personaggio principale del film Il grande Lebowski